Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 1991 (met de officiële naam Canadian Open 1991) werd gespeeld van 22 tot en met 28 juli 1991. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het Uniprix Stadium in de Canadese stad Montreal.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Montreal/Toronto
1991